Хольцгау () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ройтте.  . Официальный код  —  70817.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Гюнтер Бадер.

Совет представителей коммуны () состоит из 6 мест.

Ссылки

 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля